Sofía de Nassau (en alemán, Sophia von Nassau; Wiesbaden, 9 de julio de 1836-Estocolmo, 30 de diciembre de 1913) fue reina de Suecia y Noruega como la esposa de Óscar II.

Primeros años de vida 
Princesa alemana, era hija del duque Guillermo de Nassau y de su segunda esposa, la princesa Paulina de Wurtemberg. También fue hermana del gran duque Adolfo de Luxemburgo. La princesa recibió durante su infancia y juventud una esmerada educación que contó con la dirección de eminentes profesores. Destacó de manera especial en el estudio de la historia, los idiomas y el piano. Después de la muerte de su madre en 1856, Sofía mudó su residencia a la casa de su hermana mayor, la princesa María Guillermina, princesa de Wied.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
En el castillo Monrepos, cerca de Neuwied, Sofía conoció al entonces duque de Östergötland, el príncipe Óscar de Suecia. Tras pocos meses de haberse conocido, el duque pidió la mano de Sofía el 25 de septiembre de 1856.

Boda 
La boda se realizó en el castillo de Biebrich el 6 de julio de 1857. Dos semanas después, los recién casados llegaron a Suecia, y desde entonces Sofía fue tratada como duquesa de Östergötland. A la llegada de Sofía a la corte, la familia real sueca pasaba por un momento difícil: el rey Óscar I se encontraba muy enfermo y el gobierno era encabezado por el príncipe heredero Carlos. Sofía se mudó de Estocolmo ante los rumores de la infidelidad de Óscar.

Hijos 
Sofía hizo amistad con la princesa heredera Luisa, y fue su apoyo tras el fallecimiento de su único hijo varón en 1854 y la imposibilidad de tener más hijos. La carencia de hijos varones por parte del rey Carlos XV hizo que Óscar y Sofía, y su descendencia, fuesen los más próximos en la línea sucesoria.

En total el matrimonio tendría cuatro hijos varones:
 Gustavo (1858-1950); duque de Värmland. Rey de Suecia como Gustavo V (1907-1950).
 Óscar (1859-1953); duque de Gotland hasta 1888; conde Bernadotte de Wisborg a partir de 1888.
 Carlos (1861-1951); duque de Västergötland.
 Eugenio Napoleón (1865-1947), duque de Närke.

Sofía cobró popularidad cuando decidió educar a sus hijos en una escuela privada, junto con niños hijos de ciudadanos comunes. Anteriormente, los príncipes eran educados en el palacio en clases particulares. Con donativos de la duquesa, se inauguró el Colegio Beskow en Estocolmo, Suecia.

Reina de Suecia y Noruega 

El 18 de septiembre de 1872 falleció el rey Carlos XV, y Óscar fue el nuevo rey de Suecia y Noruega. Sofía fue coronada junto a su esposo el 12 de mayo de 1873. La reina fue muy influida por la lectura de Florence Nightingale. Después de visitar varios hospitales en Londres, concibió la idea de fundar una escuela de enfermería en Suecia. 

El 1 de enero de 1884 se creó, con sus aportaciones, un hogar de enfermeras, y junto con su esposo el rey fundó el 14 de diciembre de 1887 un nuevo hospital, Sophiahemmet, que fungió también como escuela de enfermería. Cada verano, la reina visitaba Noruega. Su residencia de verano en ese país se situaba en las cercanías de la ciudad de Kongsvinger. Tras la muerte del rey Óscar II en 1907, Sofía se mantuvo alejada de la vida pública. Su última aparición en público fue el 3 de diciembre de 1913, cuando acudió a la graduación de una nieta en Sophiahemmet.

Problemas de salud 
La duquesa padecía de una salud bastante débil, que fue empeorando con los años. Tenía anemia, padecía de constantes calambres, malestares óseos y coronarios. También fue operada de cáncer, en una intervención que resultó favorable para exterminar la enfermedad, pero que provocó que Sofía tuviese problemas para caminar, por lo que tuvo que utilizar constantemente silla de ruedas para desplazarse. Sofía aprovechó el tiempo para leer intensamente.

Fallecimiento 
El 30 de diciembre de 1913, falleció en Estocolmo, Suecia.

Distinciones honoríficas 
 28 de abril de 1908:  Dama de la Orden de los Serafines ( Reino de Suecia).
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Nassau-Weilburg
Reinas consortes de Suecia del siglo XIX
Reinas consortes de Suecia del siglo XX
Reinas consortes de Noruega con los Bernadotte

Reinas consortes de Suecia con los Bernadotte
Nobles de Alemania

Personas de Wiesbaden
Damas de la Orden de los Serafines
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Fallecidos en Estocolmo